Gábor Horváth puede referirse a las siguientes personas:

Gábor Horváth (futbolista, 1983), futbolista húngaro;
Gábor Horváth (futbolista, 1985), futbolista húngaro;
Gábor Horváth (piragüista, 1971), piragüista húngaro;
Gábor Horváth (piragüista, 1985), piragüista húngaro.